Сорум — власна назва.

 Топонім:
 Сорум — селище в Росії.
 Прізвище:
 Метт Сорум — американський музикант.